La Route nationale 23 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 23 en Argentine
 Route nationale 23 communément appelée Federal Highway en Australie
 Route nationale 23 en Belgique
 Route nationale 23 au Burkina Faso
 Route nationale 23 en Estonie
 Route nationale 23 en Finlande
 Route nationale 23 en France
 Route nationale 23 en Guinée
 Route nationale 23 au Luxembourg
 Route nationale 23 à Madagascar
 Route nationale 23 au Maroc

Voir aussi 
 Route nationale 23a à Madagascar
 Route nationale 23b en France